Tecolotito es parte del nombre común de varias aves rapaces nocturnas (orden Strigiformes) de la familia Strigidae.

Las siguientes especies habitualmente tienen la palabra tecolotito como parte de su descripción, lo que incluye, por supuesto, a ejemplares adultos:

Aegolius acadicus, tecolotito cabezón.
 Glaucidium brasilianum, tecolotito bajeño.
 Glaucidium californicum, tecolotito del Cabo.
 Glaucidium gnoma, tecolotito serrano.
 Glaucidium sanchezi, tecolotito tamaulipeco.
 Glaucidium minutissimum, tecolotito menor.
  Micrathene whitneyi, tecolotito enano, tecolotito colicorto.
Mauricio Galloza Castro

Referencias 

Strigidae
Nombres vernáculos de aves